Eupteryx — рід цикадок із ряду клопів.

Опис 
Цикадки довжиною близько 3—5 мм. Помірно стрункі, різноманітного забарвлення. Тім'я посередині злегка довше ніж біля очей, на вершині закруглено. Надкрила паралельно-сторонні. У СРСР понад 35 видів, в Палеарктиці більше 60.

Систематика 
У складі роду:

Примітки

Література 
 Dworakowska I. Revision of the genus Aguriahana Dist. (Auchenorrhyncha, Cicadellidae, Typhlocybinae).//Bull.entomol.pol.1972.T.42, N 2. P. 273–312.

Цикадки
Роди цикадок